Черневский — фамилия:

 Черневский, Борис Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 19 мая 1915.
 Черневский, Викентий Юрьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5991; 3 декабря 1839.
 Черневский, Сергей Антипович (1839—1901) — театральный режиссёр.

См. также 
 Черневский сельсовет — сельский совет на территории Дрибинского района Могилёвской области Белоруссии.